Пропавшая — название ряда фильмов:
 Пропавшая () — американский телесериал 2006 года.
 Пропавшая () — американский фильм 2020 года, режиссёр Джон Хайамс.
 Пропавшая () — американский фильм 2022 года, режиссёр Брайан Гудман.

См. также 
 Пропавший